Spartacus est un auxiliaire thrace de la légion romaine condamné pour sédition et désobéissance, à mourir dans l'arène en tant que gladiateur. Il est à l'origine de la plus importante révolte d'esclaves de la Rome antique.

Art et littérature

Cinéma et télévision 
 Spartacus est un film italien muet d'Oreste Gherardini, sorti en 1909.
 Spartacus est un film italien muet réalisé par Giovanni Enrico Vidali en 1913, avec Mario Guaita-Ausonia (Spartacus).
 Spartacus est un film italien réalisé par Riccardo Freda en 1953, inspiré de l'histoire de Spartacus, avec Massimo Girotti (Spartacus).
 Spartacus est un film américain réalisé par Stanley Kubrick en 1960, sur le même sujet, avec Kirk Douglas dans le rôle de Spartacus.
 Spartacus est un téléfilm américain réalisé par Robert Dornhelm en 2004.
 Spartacus est une série télévisée de Steven S. DeKnight, commencée en 2010.
 Spartacus : Le Sang des gladiateurs, première saison de Spartacus.
 Spartacus : Vengeance, deuxième saison de Spartacus.
 Spartacus : La Guerre des damnés, troisième saison de Spartacus.
 Spartacus : Les Dieux de l'arène, série télévisée de Steven S. DeKnight datant de 2011, préquelle de la série Spartacus.
 Sbartacus est un épisode de la Saison 10 des Simpson.

Littérature 
 Spartacus de Raffaello Giovagnoli (1874), traduit dans de nombreuses langues
 Spartacus d'Howard Fast (1951), qui a nourri l'adaptation de Kubrick.
 Spartacus d'Arthur Koestler (1945).

Musique 
 Spartacus, musique de ballet du compositeur soviétique Aram Khatchaturian consacrée au personnage historique.
 Spartacus, album du groupe Triumvirat (1975).
 Spartacus, album du groupe The Farm (1991).
 Spartacus, groupe pop (env. 1987)
 Spartacus le gladiateur, comédie musicale d'Élie Chouraqui et Maxime le Forestier (2004)

Histoire et politique 
 Spartacus, gladiateur thrace, chef de la plus grande révolte d'esclaves dans l'Antiquité
 Spartacus, pseudonyme collectif utilisé à partir de 1915 par les pacifistes de la gauche marxiste allemande (Rosa Luxemburg, Karl Liebknecht…), qui créent ensuite le Spartakusbund (Ligue spartakiste). À partir de novembre 1918, ce mouvement participa à la révolution allemande et essaiera de l'orienter vers l'abolition du capitalisme et la transition vers le socialisme, avant d'être écrasé lors d'une tentative d'insurrection à Berlin.
 Spartacus, groupe fondé à Paris, en 1961, sous la houlette de Manuel Munis, par Louis Janover et Bernard Pécheur, se fit connaître le  avec À bas l’union nationale, tract « provocateur » encore signé « Un groupe de militants révolutionnaires ». La revue Informations et correspondances ouvrières (ICO) annonça la création du groupe dans sa huitième livraison (). Avant de s’autodissoudre, le groupe Spartacus, rejoint entre-temps par Roger Langlais, fit paraître le  un dernier tract, La Guerre d'Espagne dans un fauteuil, dénonçant simultanément un film de montage de Frédéric Rossif, Mourir à Madrid, jugé crapuleux, et, plus généralement, tous les récupérateurs de la révolution espagnole. Ce tract incita Pouvoir ouvrier à publier peu après sa propre critique du film de Rossif (51, ).
 Procès Spartacus, nom d'un important procès italien qui s'est tenu en 2008 à Naples contre des parrains de la Camorra.

Édition 
 Les éditions Spartacus est une maison d'édition fondée en France en 1934 par René Lefeuvre, qui existe toujours (son nom est une référence au mouvement spartakiste allemand).

Sport 
 Spartacus Rugby Club, en suède.
 Spartakiade événement sportif de l'URSS, version de Jeux olympiques réservée aux pays du Bloc de l'Est.
 Spartakiades, tournois de gymnastique qui se tenaient tous les cinq ans en Tchécoslovaquie.
 Bulgarie : plusieurs clubs de football portent le nom de Spartacus : les plus connus sont le FK Spartak Varna, le FK Spartak Plovdiv et le PFK Spartak Pleven
 Russie : plusieurs clubs de sport portent également le nom de FC Spartak, tels que le FK Spartak Moscou.
 Spartacat : mascotte des Sénateurs d'Ottawa (Canada), lion appelé en référence au nom de sénateurs que se donnent les joueurs.
 Suisse : Fabian Cancellara porte ce surnom, dû à son physique sportif.
 Spartacus : premier club de football américain en France créé en 1980 par Laurent Plegelatte, basé à Paris

Informatique et jeux vidéo 
 Spartacus, ou 20th Anniversary Macintosh, est le nom d'un modèle de Macintosh produit par la société Apple pour célébrer le vingtième anniversaire de sa création. D'un design très proche des produits Bang & Olufsen, conçu par l'équipe de Jonathan Ive, intégrant un écran à cristaux liquides, il a été pensé comme un objet de collection.
 Spartacus est un des personnages du jeu de stratégie en temps réel Rome: Total War, sorti en 2004.
 2011 : Spartacus Imperator (Hexasim), jeu de plateau réaliste de Patrick Receveur, simulant la révolte de Spartacus (et les deux autres révoltes serviles).

Divers 
 Spartakus (avec un « k ») est le nom d'un des héros du dessin animé français Les Mondes engloutis en anglais Spartakus and the Sun Beneath the Sea.
 Sportacus (avec un « o ») est le nom d'un des héros de la série islando-américaine Bienvenue à Lazy Town.
 Spartacus est le nom du héros de la mini-série Spartacus : ma vie de chat narrant le quotidien d'un chaton d'appartement.

Notes et références 

Homonymie de titre
Pseudonyme collectif
Spartacus
Mononyme